Елена Александровна Демидова — советский и российский звукооператор.

Биография 
Звукооператор киностудии «Ленфильм».

Фильмография 

  — Сквозь огонь  (совместно с Григорием Эльбертом) (Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев)
  — Долгая дорога к себе  (Режиссёр-постановщик: Наталия Трощенко)
  — Марица  (Режиссёр-постановщик: Александр Белинский)
  — Необыкновенные приключения Карика и Вали  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Валерий Родченко)
  — Астенический синдром  (Режиссёр-постановщик: Кира Муратова)
  — Город  (Режиссёр-постановщик: Александр Бурцев)
  — Цензуру к памяти не допускаю  (Режиссёр-постановщик: Александр Пороховщиков)
  — Лестница света  (Режиссёр-постановщик: Джерард Майкл Маккарти)
  — Конь белый  (ТВ) (совместно с Элеонорой Казанской) (Режиссёр-постановщик: Гелий Рябов)
  — Полигон-1  (Режиссёр-постановщик: Валерий Родченко)
  — Русские  (документальный) (Режиссёр-постановщик: Игорь Алимпиев)
  — Ниро Вульф и Арчи Гудвин: Летающий пистолет  (Режиссёр-постановщик: Евгений Татарский)
  — Ниро Вульф и Арчи Гудвин: Пока я не умер  (Режиссёр-постановщик: Евгений Татарский)
  — Ниро Вульф и Арчи Гудвин: Голос с того света  (Режиссёр-постановщик: Евгений Татарский)
  — Ниро Вульф и Арчи Гудвин: Дело в шляпе  (Режиссёр-постановщик: Евгений Татарский)
  — Ниро Вульф и Арчи Гудвин: Воскреснуть, чтобы умереть  (Режиссёр-постановщик: Евгений Татарский)

Звукооператор дубляжа 
Фильмы указаны по годам, когда они были дублированы на русский язык.
  — Маленькая Ида  (Режиссёр-постановщик: Лайла Миккельсен) (Норвегия/Швеция)
  — На арене — Лурих  (Режиссёр-постановщик: Валентин Куйк) («Таллинфильм»)
  — Новые приключения «Жёлтой розы»  (Режиссёр-постановщик: Дору Нэстасе) (СРР)
  — Тяжёлая ноша  (Режиссёр-постановщик: Баба Аннанов) («Туркменфильм»)
  — Маски  (Режиссёр-постановщик: Клод Шаброль) (Франция)
  — Проводник  (Режиссёр-постановщик: Нильс Гауп) (Норвегия)
  — Подъём  (Режиссёр-постановщик: ?) («Таллинфильм»)

Признание и награды 
Работала звукооператором на фильмах, получивших признание в СССР, России и за рубежом:
  — Астенический синдром — «Серебряный медведь», специальный приз жюри на Берлинском международном кинофестивале в Западном Берлине (1990).; Кинопремия «Ника» — «За лучший игровой фильм» («Астенический синдром») (1989).
  — Цензуру к памяти не допускаю — Главный приз «Золотой парус» МКФ российских фильмов в Сан-Рафаэле, Франция (1993).

Примечания

Ссылки 
 «Демидова Елена Александровна» на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 

Родившиеся в XX веке
Персоналии:Ленфильм
Социалистический реализм
Персоны без указанного места рождения
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза